Иван Семёнович Ефанов () — советский государственный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1924 году в селе Львово Епифанского уезда Тульской губернии. Член КПСС.

Участник Великой Отечественной войны, окончил Тульский сельскохозяйственный техникум.
С 1950 года — на хозяйственной работе.
 В 1950—1985 гг. — колхозник, бригадир, председатель колхоза «Свободная жизнь» Кимовского района Тульской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва.

Умер в 1985 году в селе Львово.

Ссылки 
 
 Ефанов

Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Делегаты XXVI съезда КПСС